Пандемия COVID-19 распространилась на Аргентину 3 марта 2020 года.

7 марта Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть 64-летнего мужчины, который приехал из Парижа, Франция, и у которого также были другие заболевания. Этот случай был подтверждён как положительный анализ на вирус только после смерти пациента, что ознаменовало первую задокументированную смерть от вируса в Латинской Америке.

По состоянию на 2 января 2021 года в стране за всё время пандемии подверглось заражению 1 634 817 человек, из них умерло 43 375 человек. Начиная с 29 декабря 2020 года в стране начата кампания по вакцинации населения.

Временная шкала 
3 марта: в Буэнос-Айресе был подтверждён первый случай заболевания COVID-19. Пациентом является 43-летний мужчина, прибывший 1 марта из Милана, Италия.

5 марта: Министерство здравоохранения подтвердило второй случай заболевания у 23-летнего мужчины, проживающего в Буэнос-Айресе, который недавно вернулся из Северной Италии.

6 марта: у итальянского туриста, 25-летнего местного жителя, прибывшего из Мадрида, 60-летней женщины, прибывшей из Италии, и гражданина Японии подтверждён вирус, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 8.

7 марта: Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть от коронавируса в стране 64-летнего мужчины, который приехал в Париж и у которого также были другие заболевания; это первая смерть в Латинской Америке. Человек не был среди восьми уже диагностированных с болезнью и был диагностирован посмертно.

8 марта: 53-летняя местная женщина, прибывшая из Европы , 71-летняя итальянская гражданка, прибывшая из Пармы, и ещё одно лицо, недавно вернувшееся из Соединённых Штатов, были подтверждены с вирусом, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 12.

9 марта: Министерство здравоохранения подтвердило пять новых случаев заболевания в Буэнос-Айресе, Сан-Луисе, Чако (2) и Рио-Негро, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 17.

10 марта: Министерство здравоохранения подтвердило два новых случая заболевания в Ла-Матансе и Буэнос-Айресе — 42-летний мужчина, вернувшимся из Испании, и 23-летний мужчина, прибывший из Франции, соответственно в результате общее число случаев заболевания достигло 19.

11 марта были подтверждены два новых случая заболевания: 54-летний мужчина из Буэнос-Айреса, вернувшийся из Германии, и 48-летняя женщина из провинции Буэнос-Айрес, недавно вернувшаяся из Испании, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 21.

12 марта: было подтверждено 10 новых случаев заболевания (три из которых связаны с местной передачей) в Буэнос-Айресе и провинциях Буэнос-Айрес, Чако и Кордова, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 31. В Чако подтверждена первая нативная передача инфекции.

Первый пациент с вирусом в стране был выписан и покинул больницу в Буэнос-Айресе на следующий день.

13 марта: в этот день была подтверждена вторая смерть в стране, связанная с вирусом, 61-летнего мужчины из провинции Чако, который путешествовал в Египет, Турцию и Германию, а также имел другие основные заболевания. Позднее в тот же день были подтверждены три новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 34.

14 марта: Министерство здравоохранения подтвердило 11 новых случаев заболевания в Буэнос-Айресе и провинциях Буэнос-Айрес, Чако и Санта-Фе, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 45.

15 марта: Министерство здравоохранения подтвердило 11 новых случаев заболевания: 6 в Буэнос-Айресе, 2 в Чако, 2 на Огненной Земле (первые случаи) и один в провинции Буэнос-Айрес.одним из случаев заболевания в Чако, о котором впервые было объявлено в этот день, была 64-летняя женщина, которая заразилась вирусом в результате случайного контакта.

16 марта: Национальное Министерство здравоохранения подтвердило девять новых случаев заболевания в городе Буэнос-Айрес (5) и провинциях Чако (3) и Буэнос-Айрес (1), в результате чего общее число таких случаев достигло 65.вскоре после этого ночью губернатор Чако подтвердил провинциальное число ещё четырёх случаев вместо трех, доведя общее число до 66.тот же день Огненная Земля была изолирована, став первой провинцией, которая сделала это.

17 марта: Министерство здравоохранения подтвердило четырнадцать новых случаев в городе Буэнос-Айрес (4), Буэнос-Айрес (2), Кордове (2), Чако (1), Юист (1), Рио-Негро (1), Сальта (1), Мендоса (1) и Санта-Крус (1), доведя их общее количество до 79.

18 марта: были подтверждены 19 новых случаев заболевания в городе Буэнос-Айрес (10), провинции Буэнос-Айрес (6), Чако (1), Кордобе (1) и Энтре-Риосе (1), и один случай из 14, сообщенных накануне, был переквалифицирован, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 97.после доклада Министерства здравоохранения стало известно о третьей смерти от вируса.

19 марта: Министерство здравоохранения подтвердило 31 новых случаев в городе Буэнос-Айрес (8), Буэнос-Айрес (15), Кордоба (3), Чако (2), Тукуман (1), Санта Фе (1) и Рио-Негро (1), доведя их общее количество до 128.

Ночью президент Альберто Фернандес объявил об обязательном карантине, который будет действовать с полуночи 20 марта до 31 марта.

20 марта: Министерство здравоохранения подтвердило 30 новых случаев в городе Буэнос-Айрес (9) и провинции Буэнос-Айрес (9), Кордоба (4), Неукен (2), Катамарка, Чубут, Энтре-Риос, Сан-Луис, Ла-Риоха и Сантьяго-дель-Эстеро (по одному каждой). Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 158.

21 марта: ещё одно сообщение о смерти поступило из провинции Буэнос-Айрес, в результате чего общее число погибших в стране достигло четырёх человек. позже, Министерство здравоохранения подтвердило 67 новых случаев в городе Буэнос-Айрес (29) и провинции Буэнос-Айрес (15), Чако (5), Мендоса (5), Кордоба (4), Огненная Земля (3), Ла-Риоха (2), Санта Фе (2), Тукуман (1) и Рио-Негро (1), доведя их общее количество до 225.

22 марта: Министерство здравоохранения подтвердило 41 новый случай заболевания в городе Буэнос-Айрес (12) и провинциях Буэнос-Айрес (8), Кордоба (8), Чако (7), Тукуман (5) и Мисьонес (1). Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 266.после опубликования Национального доклада правительство Мисьонеса отрицало наличие дела в провинции и заявило, что это дело относится к провинции Кордова, а провинция Сантьяго-дель-Эстеро объявила о своем втором подтвержденном случае.

23 марта: официальные лица Министерства здравоохранения сообщили, что коронавирус распространяется через «общинную передачу» в городе Буэнос-Айрес, его окрестностях и некоторых городах в провинциях Чако, Огненная Земля и Кордова. Также сообщается о 51 выздоровлении.позднее в ежедневном отчете Министерство здравоохранения подтвердило 36 новых случаев заболевания в городе Буэнос-Айрес (11) и провинциях Буэнос-Айрес (5), Кордова (3), Санта-Фе (13) и Чако (4). Число подтвержденных случаев заболевания возросло до 301.

В провинции Санта-Фе Пять заключенных погибли во время беспорядков в двух тюрьмах на фоне напряженности вокруг коронавируса.

24 марта: утром министерство здравоохранения подтвердило в общей сложности 52 выздоровления.была зарегистрирована пятая смерть, 71-летний мужчина, который вернулся из Испании и был госпитализирован в Мар-дель-Плата, а затем шестая смерть была зарегистрирована в Чако, 53-летний мужчина без сопутствующих заболеваний. Позже 86 новых случаев были подтверждены с 30 находясь в городе Буэнос-Айрес, 30 в городе Буэнос-Айрес, 9 в Чако, 7 в Кордове, 4 в Тьерра-дель-Фуэго, 3 в Санта-Фе и 1 в Хенераль Пико, Ла-Пампа и Санта-Крус, доведя их общее количество до 387.

25 марта: утром министерство здравоохранения подтвердило в общей сложности 63 выздоровления.позже были зарегистрированы новые случаи смерти, две женщины были госпитализированы в городе Буэнос-Айрес и Чако, в результате чего число умерших достигло восьми. Министерство здравоохранения подтвердило 117 новых случаев, из которых 21 относится к городу Буэнос-Айрес, 30 в Буэнос-Айрес, 22 в Санта-Фе, 15 в Кордова, 12 в Катамарка, 5 в Санта-Круз, 4 в Сан-Луис, 3 до Энтре-Риос, 2 в Тукуман и по одному-в провинциях Мендоса, Неукен, остров Огненная Земля. Число подтвержденных случаев возросло до 502.

июнь
Евангелическая церковь в Аргентине открылась, в Сан-Лоренсо, под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против ограничения на религиозные собрания, которое остается в силе, несмотря на постепенное открытие других мероприятий.

декабрь 2020 — январь 2021 года
По состоянию на 2 января 2021 года в Аргентине насчитывалось 144 367 заражённых COVID19. Всего за время пандемии подверглось заражению COVID19 1 634 817 человек. Из них погибло 43 375 человек. Выздоровело 1 447 075 человек. Уровень смертности составлял 2,65 %. Начиная с 29 декабря 2020 года в стране начата кампания по вакцинации населения российской вакциной от коронавируса Sputnik V, разрешение на экстренное использование которого было выдано 23 декабря 2020 года.

Примечания 

Аргентина
Аргентина
Эпидемии в Аргентине